Jméno a příjmení Giulio Castelli se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Giulio Castelli (spisovatel) – italský spisovatel (* 1938) 
 Giulio Castelli (fotbalista) – italský fotbalista (1925 – 2011)